Lymnaea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1799. Lymnaea ingår i familjen dammsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dammsnäckor
Lymnaea